Die League of Ireland 1924/25 war die vierte Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Sie begann am 6. September 1924 und endete am 25. April 1925. Titelverteidiger war Bohemians Dublin.

Meister wurden zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte die Shamrock Rovers.

Modus 
Zehn Mannschaften spielten an 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1925
Fußballsaison 1924/25